Новороссийский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новороссийский сельсовет — в Рубцовском районе Алтайского края.
 Новороссийский сельсовет — в Мазановском районе Амурской области.
 Новороссийский сельсовет — в Здвинском районе Новосибирской области.
 Новороссийский сельсовет — в Алтайском районе Республики Хакасия.